Тевто́нский о́рден имел на протяжении своей истории три ландме́йстерства:

 в Германии, официально именовавшееся Тевтонский дом в Алемании ();
 в Ливонии, официально именовавшееся Тевтонский дом в Ливонии ();
 в Пруссии, официально именовавшееся Тевтонский дом в Пруссии ().

См. также 
Тевтонский орден#Ландмейстер

Тевтонский орден